Puente – ponte in spagnolo

Geografia 
 Puente la Reina – comune spagnolo nella comunità autonoma della Navarra

Persone 
 José Puente – ex calciatore uruguaiano
 Rafael Puente Jr. – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 Samuel Puente – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Tito Puente – musicista statunitense

Altro 
 Puente in Love – album di Tito Puente
 Vaya Puente – album di Tito Puente